Engelbrektsgatan kan avse:
Engelbrektsgatan, Malmö
Engelbrektsgatan, Göteborg
Engelbrektsgatan, Stockholm
Engelbrektsgatan, Örebro